Большеглазки -  семейство двукрылых насекомых.
 Большеглазки - род бесхвостых земноводных.